Canavese – regione storico-geografica del Piemonte con capoluogo Ivrea
 Canavese – località (non frazione) di Visone in provincia di Alessandria
 Canavese – vino a Denominazione di origine controllata
 Football Club Canavese – società calcistica italiana